Ясинський, Ясінський () — польське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Ясинський Адам (1812—1862) — польський церковний діяч, римо-католицький Перемишльський єпископ.
 Ясінський Александер (1823—1897) — польський правник, нотаріус, президент Львова (1873—1880), посол до Галицького крайового сейму ІІІ і IV скликань.
 Ясинський Антон Микитович (1864–1933) — російський історик українського походження.
 Ясінський Богдан Дмитрович (1923—2002) — магістр бібліотекознавства, провідний спеціаліст відділу україніки в бібліотеці Конгресу США.
 Ясинський Варлаам (1627–1707) — український церковний діяч, митрополит Київський, Галицький та всієї Малої Росії.
 Ясинський Володимир Віталійович — Народний депутат України (12)1-го скликання з 03.1990 (1-й тур) до 04.1994.
 Ясинський Володимир Кирилович — український науковець у галузі математичної кібернетики. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 року.
 Ясінський В'ячеслав Андрійович — заслужений вчитель України, композитор математичних задач.
 Ясинський Марцелій Антонович (1837–1867) — український і польський композитор, диригент, музичний критик.
 Ясінський Микола Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ясинський Михайло Ілліч (1889–1967) — бібліограф, історик і книгознавець.
 Ясинський Михайло Микитович (1862–1935) — український юрист, історик права.
 Ясинський Петро Григорович (1938, Кам'янець-Подільський) — український кінорежисер.

Ясинська, Ясінська  
 Ясинська Ангеліна Андріївна — український вчений в галузі мінералогії, доцент, завідувач кафедри мінералогії Львівського національного університету (1969—1974), почесний член Українського мінералогічного товариства (з 1991 року).
 Ясинська Людмила Петрівна — радянський, український режисер по монтажу.
 Ясінська Людмила Михайлівна (нар. 1984) — українська співачка, композитор та телеведуча. Фіналістка телепроєкту «Американський шанс».
Польські прізвища
Українські прізвища